Kapane ima više značenja:
 Kapane (Forli-Čezena)
 Kapane (Groseto)
 Kapane (Luka)
 Kapane (Savona)